Miroslav steht für:

 Miroslav, slawischer männlicher Vorname – siehe hier zu Namensträgern
 Miroslav (Stadt) (deutsch: Mißlitz), Stadt im Okres Znojmo, Tschechien
 Miroslav (Miroslaw), Ortsteil von Postupice, Okres Benešov, Tschechien
Siehe auch:
 Mirosław: Orte und Familiennamen im jetzigen Polen
 Miroslaw
 Miloslaw